une pupille est une partie de l'œil.
 Une pupille d'un système optique est une caractéristique de celui-ci.
 un ou une pupille est un élève, un disciple.
 pupille est une catégorie d'âge dans la plupart des sports, voir Catégorie (sports)
 En France, un pupille de l'État est un mineur confié, notamment par décision de justice, au service de l'aide sociale à l'enfance
 En France, un pupille de la Nation est un orphelin bénéficiant d'une tutelle particulière de l'État.
 Pupille est un film dramatique français de Jeanne Herry, sorti en 2018.